La Coupe des villes de foires 1963-1964 voit le sacre du Real Saragosse, dans une finale 100 % espagnole jouée face au FC Valence.

C'est la première Coupe des villes de foires remportée par le club de Saragosse et c'est la cinquième Coupe des villes de foires remportée par un club espagnol.

Premier tour

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

Football en 1963
Football en 1964
Coupe des villes de foires
Football M3